Scala (llenguatge de programació)
 La Scala o Teatro alla Scala, teatre d'òpera a la ciutat de Milà
 Della Scala, llinatge que va exercir la senyoria a Verona (Itàlia) del 1260 al 1387
 Scala Barcelona, restaurant-espectacle i sala de festes de Barcelona